

Зайцево — присілок, Кожевниковський район, Томська область
 Зайцево — село, Краснослободський район, Мордовія
 Зайцево — присілок, Оршанський район, Марій Ел
 Зайцево — село, Тальменський район, Алтайський край
 Зайцево — селище, Таштагольський район, Кемеровська область
 Зайцево — село, Янаульський район, Башкортостан

Див. також 
 Зайцеве

ru:Зайцево